Gaál Tamás
 Gaál Tamás (1962) szobrász

Gál Tamás
 Gál Tamás (1721–1814) bölcsész, teológus, minorita rendi szerzetes
 Gál Tamás (1953) festőművész
 Gál Tamás (1960) karmester
Gál Tamás (1978) színművész